Eilert Tscherning kan syfta på:

* Eilert Tscherning (1767–1832), dansk officer och industriman
 Eilert Tscherning (1851–1919) dansk kirurg